Золотники () — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины, бывший посёлок городского типа.

Население по переписи 2001 года составляло 1789 человек. Занимает площадь 5,743 км². Почтовый индекс — 48115. Телефонный код — 3551.

Местный совет 
48115, Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с.Золотники

Ссылки 
 Золотники на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Теребовлянского района